Живы́е и мёртвые:
 «Живые и мёртвые» — роман в трёх книгах, написанный советским писателем Константином Симоновым.
 «Живые и мёртвые» — художественный фильм, снятый в 1964 году.
 «Живые и мёртвые» — художественный фильм, снятый в 2007 году.
 «Живые и мёртвые» — британский телесериал, снятый в 2016 году.
 «Живые и мёртвые» — альбом группы «Крематорий».
 «Живые и мёртвые» — роман советского писателя Льва Кукуева.

См. также 
 Живые но мёртвые